Bindu peut être :
 Bindu, un secteur administratif du territoire de Kahemba, dans le district du Kwango dans la province de Bandundu, en République démocratique du Congo.
 Bindu, un terme sanskrit qui signifie « goutte », « point » ou encore « signe sur le visage ».
 Bindu, actrice indienne.
 Bindu Panicker, actrice indienne.
 Bindu De Stoppani, actrice indienne.
 Bindu visarga ou bindu chakra est un confluent énergétique relatif au yoga et à l'hindouisme.